Die Abkürzung PQ steht für:

 die Parti Québécois, eine politische Partei Kanadas, die die Unabhängigkeit Quebecs von Kanada befürwortet
 eine ehemalige Abkürzung für die Provinz Québec, jetzt ersetzt durch die Postabkürzung „QC“
 die PQ-Formel zum Lösen quadratischer Gleichungen
 PixelQuelle, eine Bilddatenbank für kostenlose und lizenzfreie Fotos
 die chemische Verbindung Plastochinon
 Power Quality, bzw. Versorgungsqualität in elektrischen Versorgungsnetzen

PQ